Сетраковское сельское поселение — муниципальное образование в Чертковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Сетраки.

Административное устройство 
В состав Сетраковского сельского поселения входит 1 населённый пункт:
 хутор Сетраки.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Чертковского района